Il singolare del torneo di tennis Generali Ladies Linz 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Venus Williams 6-4, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (campionessa)
 Venus Williams (finale)
 Assente
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)

 Chanda Rubin (semifinali)
 Amélie Mauresmo (secondo turno)
 Elena Dement'eva (primo turno)
 Silvija Talaja (primo turno)
 Patty Schnyder (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Generali Ladies Linz 2000